Le système informatique de multifenêtrage X utilise une liste de définitions de couleurs enregistrée dans un fichier texte simple nommé rgb.txt.

Ce fichier est un tableau dont chaque ligne comprend au moins quatre champs séparés par des espaces. Les trois premiers présentent des valeurs entre 0 et 255 représentant les couleurs en rouge vert bleu ; le reste jusqu'à la fin est la chaîne de caractères du nom de la couleur.

Comme on le voit, la liste présente des synonymes, avec une version en deux mots et une version en camel case, de façon à tolérer les habitudes des utilisateurs. Elle comprend aussi une graphie alternative pour le gris, gray (USA) et grey (UK) et code 100 niveaux de gris.

La version R6 présente 752 lignes dont 135 triplets rouge-vert-bleu différents associés à un nom qui peut avoir jusqu'à trois graphies possibles, et pour 78 d'entre eux quatre variantes plus sombres désignées par un suffixe.

On ne sait pas qui, à l'origine, a compilé cette liste. Elle a été accrue par des contributions au fil des révisions de X11, et ne constitue pas une norme. Mais les concepteurs s'y sont habitués, et il faudrait qu'une nouvelle nomenclature, plus systématique, présente de sérieux avantages pour qu'elle soit adoptée.

Les premières versions des NCSA Mosaic et de Netscape Navigator ont employé les couleurs X11 comme base pour la liste des couleurs web, parce que tous deux étaient à l'origine des applications X11.

Tableaux 

Ces tableaux ne sont pas un ensemble standard des couleurs qu'on trouverait sur tout système X11. Ils sont plutôt les « couleurs X11 » admises par des navigateurs web suivant les normes HTML, SVG et CSS. Cet ensemble est réduit et rationalisé et a quelques différences avec un dossier typique de rgb.txt (en particulier le vert est différent).

Les mêmes noms de couleur sont presque exactement employés dans .NET Framework, dans les énumérations KnownColor et Color. La seule différence de couleur est « DarkSeaGreen » qui est défini comme 8F,BC,8B (au lieu de 8F,BC,8F).

Noms de couleur différents pour X11 et HTML/CSS

Noms de couleur identiques entre X11 et HTML/CSS

Les nuances de gris 

La liste montrée ci-dessus couvre seulement les couleurs telles que définies par CSS 1.0 et supérieur. Certains plus anciens navigateurs web comme Netscape Navigator exigeaient « gray » et non « grey » dans n'importe quel gris excepté « lightgrey » / « lightgray ».

Le rgb.txt complet définit 101 nuances de gris pour X11 uniquement (non standardisées en CSS), de gray0 (noir) jusqu'à gray100 (blanc), en plus du gris et de ses variantes énumérés ci-dessus.

Les nuances sont apparemment définies par la formule grayN := round(N*255/100)  ayant pour résultat, par exemple : gray96 # F5F5F5 (245), qui s'avère être « WhiteSmoke ». De même, « dimgray » est le même que gray41 #696969 (105).

D'autre part, « gray » #BEBEBE (190) se trouve entre gray74 #BDBDBD (189) et gray75 #BFBFBF (191), « darkgray » #A9A9A9 (169) n'est pas le même que gray66 #A8A8A8 (168) et « lightgrey » #D3D3D3 (211) n'est pas identique à gray83 #D4D4D4 (212).

Variations pour X11 uniquement 

Pour les 78 couleurs énumérées ci-dessus, rgb.txt offre quatre variantes color1, color2, color3 et color4, avec color1 correspondant à la « Color ». Ainsi par exemple, snow1 est identique à « snow ». Ces variations ne sont ni soutenues par les navigateurs populaires ni adoptées dans les normes du W3C.

Les formules utilisées pour déterminer les valeurs RVB de ces variations semblent être environ:

 color2 = color*93.2/100 (93 %)
 color3 = color*80.4/100 (80 %)
 color4 = color*54.8/100 (54 %)

 Exemples

 C205.2 = 255*80.4/100 et 192.96 = 240*80.4/100 expliquent ivory3 #CDCDC1 (205 205 196) basé sur « ivory » #FFFFF0 (255 255 240)
 139.74 = 255*54.8/100 et 131.52 = 240*54.8/100 sont près de azure4 #838B8B (131 139 139) basé sur « azure » #F0FFFF (240 255 255)
 237.66 = 255*93.2/100 produit yellow2 #EEEE00 (238 238 0) basé sur « yellow » #FFFF00 (255 255 0)

Voir aussi

Articles connexes 
 Codage informatique des couleurs
 Noms de couleur du Web
 X PixMap
 X11
 Cascading Style Sheet (CSS)

Liens externes 

 The names in CSS 3: Color Module and SVG
 X11 R6 rgb.txt 1.1 (1994), 1.2 (2005, excl. 96 aliases), sur le site de XFree86

Notes et références 

Informatique de la couleur
X Window System